Ewa Harley (ur. 1946 w Warszawie) – polska projektantka, malarka pochodzenia żydowskiego.

Życiorys 
Dzieciństwo i młodość spędziła w Warszawie, gdzie ukończyła Państwowe Liceum Technik Teatralnych. Jest córką Mieczysława Harley, polskiego prawnika, dyrektora i sekretarza Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1966–69 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na Wydziale Tkaniny i Ubioru.

Emigracja marcowa, USA 
W 1969 roku przed samym dyplomem w ASP wyjechała z emigracją marcową do Nowego Jorku. W 1968 roku jej zdjęcie ukazało się na okładce magazynu Zwierciadło.

Pracowała w firmie Springs, a potem Dan River, robiąc projekty dla takich osób jak Martha Stuart, Leslie Beck, Alexander Julian, Lilly Pulitzer i innych. Pościel z wzorami zaprojektowanymi przez Harley można było kupić w największych amerykańskich domach handlowych: Macy’s, Sears, K Mart, Wall-Mart, J.C. Penny, Target i innych. Należy do Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Z małżeństwa z Krzysztofem Lewinem ma syna (Paul C. Levin, producent filmowy w Los Angeles).

W lutym 2018 jej zdjęcie zatytułowane „Wyjazd Ewy Harley z Dworca Gdańskiego 19 czerwca 1969” zostało umieszczone na wystawie fotografii w warszawskiej Galerii Kordegarda. Wystawa pt. „Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą…” powstała w ramach obchodów 50. rocznicy wydarzeń marca 1968 ze zdjęć zebranych od emigrantów marcowych.

Filmografia 
 1965–1967: Stawka większa niż życie
 1965–1966: Wojna domowa

Przypisy 

Emigranci marcowi
Polscy projektanci mody
Polskie modelki
Polskie aktorki filmowe
Ludzie kultury związani z Łodzią
Artyści polonijni w Stanach Zjednoczonych
Polscy Żydzi
Artyści związani z Nowym Jorkiem
Polscy graficy
Osoby pozbawione pracy w ramach represji politycznych w Polsce Ludowej
Ludzie urodzeni w Warszawie
Urodzeni w 1946